

Patronyme 

 Augustin-Hubert Juteau (1839-1883), prélat catholique français, évêque de Poitiers ;
 Danielle Juteau (1942-), sociologue et professeure de sociologie canadienne ;
 Monique Juteau (1949-), poétesse et romancière québécoise ;
 Nicolas-Louis Juteau (1759-1818), homme politique français ;
Nicole Juteau ( 1956-), première policière québécoise ;
 Pierre Juteau (1956-), peintre canadien.